В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Рышканского района входит 55 населённых пункта, в том числе:
 2 города — Рышканы (), Костешты ();
 6 населённых пунктов в составе города — Новый Балан (), Рамазан (), Домашканы (), Дуруитоаря (), Паскауцы (), Проскуряны ();
 15 сёл, не входящих в состав коммун;
 32 села, входящих в состав 11 коммун.

Примечания 

Рышканский район
Рышканский район